El nombre Gervasio de Posadas se puede referir a:

Gervasio Antonio de Posadas, político argentino, primer Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Gervasio de Posadas Belgrano, abogado y político uruguayo. Nieto del anterior.
Gervasio Posadas Mañe, es un escritor, formador y gestor cultural de origen uruguayo y residente en España. Nieto del anterior.